Восемьдесят четвёртый драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 25 по 27 апреля 2019 года в Нашвилле, Теннесси. Город был выбран местом его проведения в мае 2018 года решением владельцев клубов лиги. Главная сцена мероприятия была установлена в даунтауне Нашвилла. В рамках драфта также состоялся музыкальный фестиваль, площадки которого размещались в других районах города.

Под общим первым номером «Аризона Кардиналс» выбрала Кайлера Мюррея, квотербека из университета Оклахомы, обладателя Хайсман Трофи 2018 года. Он стал первым в истории спортсменом, выбранным в первом раунде драфта в НФЛ и МЛБ. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 254 игрока. Дополнительный драфт состоялся 10 июля, на нём был сделан один выбор.

С экономической точки зрения драфт стал самым успешным за всю историю проведения. Эффект от его проведения власти города оценили в 224 млн долларов, что на 79 % больше показателя 2018 года. В дни проведения драфта Нашвилл посетило около 600 тысяч болельщиков. По телевидению и в сети трансляции мероприятия посмотрело 47,5 млн человек.

Организация мероприятия 

На право принять у себя драфт НФЛ 2019 года претендовали Нашвилл, Кливленд и Кантон, Лас-Вегас, Канзас-Сити и Денвер. Окончательное решение было принято на встрече владельцев клубов лиги в мае 2018 года. В качестве возможных площадок для организации назывались часть Бродвея, территория парковок «Ниссан-стэдиум», амфитеатр «Эсенд» и выставочный комплекс «Мьюзик-сити-сентер». По оценкам директора компании Nashville Convention & Visitors Батча Спиридона, организация мероприятия обойдётся городу в сумму около 3 млн долларов, а его посетители потратят от 5 до 10 млн. Привлечению туристов должно было способствовать географическое положение Нашвилла, находящегося в пределах четырёх часов езды от Атланты, Цинциннати и Индианаполиса, где базируются клубы НФЛ.

Главная сцена мероприятия была организована на пересечении Бродвея и Первой авеню в даунтауне Нашвилла. Там же проходили бесплатные концерты, на которых выступали Тим Макгро, Диркс Бентли и другие артисты. Зона для представителей команд была устроена в концертном зале «Шермерхорн-симфони-сентер». Главной площадкой фестиваля для болельщиков стала территория «Ниссан-стэдиум», сцена для концертов также была установлена на берегу реки Камберленд. Трансляцию драфта вела принадлежащая лиге сеть NFL Network, телеканалы ABC и ESPN. По предварительным прогнозам организаторов общая численность посетителей мероприятия должна была составить около 300 тысяч человек.

Регламент драфта 
Первый раунд драфта прошёл в пятницу, 25 апреля. Церемония объявления выборов команд началась в 20:00 по местному времени. Во второй день состоялись второй и третий раунды, в заключительный день — раунды с четвёртого по седьмой. В первом раунде на выбор командам отводилось десять минут, во втором — семь минут, с третьего по шестой — пять минут, в седьмом — четыре минуты. Если за отведённое время выбор не был сделан, то команда могла перемещалась в очереди вниз. Обмен выборами на драфте допускается как до его начала, так и во время процедуры.

Легальными для выбора на драфте были игроки, с момента окончания школы которыми прошло не менее трёх лет, завершающие обучение в колледже или университете до начала следующего сезона в NCAA. Игроки, желающие выйти на драфт до окончания обучения, запрашивали дополнительное разрешение от лиги в течение семи дней после проведения финальной игры плей-офф NCAA и обязаны были подать заявление об отказе от возможности выступлений за студенческие команды. Перед драфтом 2019 года лига удовлетворила 103 таких заявки, также на драфт вышло 32 игрока, имевших возможность продолжать студенческую карьеру, но уже завершивших обучение. Всего на драфте для выбора было доступно около 3 000 игроков.

Порядок выбора 
Очерёдность команд на драфте была объявлена лигой 31 декабря 2018 года. Право первого выбора получила «Аризона Кардиналс», одержавшая в 2018 году три победы при тринадцати поражениях. Определение места команд в очереди происходило по следующим правилам:
 победитель Супербоула выбирает последним, а проигравший предпоследним. Для этих команд результаты игр регулярного чемпионата не учитываются;
 команды, проигравшие в финалах конференций, во всех раундах драфта получают 29 и 30 номера, в порядке, обратном положению по итогам регулярного чемпионата;
 команды, проигравшие в дивизионном раунде плей-офф, получают номера с 25 по 28, в порядке, обратном положению по итогам регулярного чемпионата;
 команды, проигравшие в раунде уайлд-кард, получают номера с 21 по 24, в порядке, обратном положению по итогам регулярного чемпионата;
 команды, не попавшие в плей-офф, получают номера с 1 по 20, в порядке, обратном положению по итогам регулярного чемпионата.

При равенстве результатов команд более высокий номер в первом раунде получал обладатель более сложного расписания. Сложность календаря оценивалась как средний показатель числа матчей, выигранных соперниками команды в регулярном чемпионате, выраженный в процентах. В последующих раундах команды с одинаковыми результатами чередовались. При равенстве команд и по сложности расписания для определения их порядкового номера используются результаты игр в дивизионе и конференции.

Пятнадцать команд дополнительно получили компенсационные выборы на драфте. Они предоставляются командам, из которых за предыдущий год ушло больше игроков в статусе свободных агентов, чем пришло. Эти выборы распределились с третьего по седьмой раунд драфта, для определения конкретного номера для каждой из команд использовалась формула, учитывающая зарплаты, игровое время футболистов, их достижения в плей-офф. Всего было распределено 32 компенсационных выбора, максимально возможное количество, по четыре, получили «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Вашингтон Редскинс» и «Аризона Кардиналс».

Список выбранных игроков 

Всего в семи раундах командами было выбрано 254 игрока. Под общим первым номером «Аризона Кардиналс» выбрала квотербека Кайлера Мюррея из университета Оклахомы. Последним выбранным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный» (), стал тайт-энд Калеб Уилсон. Наиболее востребованными стали представители футбольных программ Юго-Восточной конференции: клубы НФЛ выбрали 64 футболиста из входящих в неё колледжей. Конференция стала лидером по этому показателю тринадцатый год подряд. Среди университетов лидерами стали Алабамский и штата Огайо, из них было выбрано десять и девять игроков соответственно. Впервые с 1963 года на драфте не было выбрано ни одного представителя университета Небраски.

Кайлер Мюррей стал первым в истории спортсменом, который был выбран в первом раунде драфтов в НФЛ и МЛБ. Впервые два года подряд под первым номером были выбраны представители одного и того же колледжа: в 2018 году первым стал Бейкер Мэйфилд из Оклахомского университета. Оба игрока также ранее становились обладателями Приза Хайсмана лучшему игроку студенческого футбола. Задрафтованный вторым Ник Боса стал третьим представителем своей семьи, выбранным в первом раунде. В 1987 году шестнадцатым номером драфта стал его отец , а в 2016 году под третьим номером был выбран его старший брат . Это второй подобный случай в истории НФЛ, ранее в первом раунде драфта выбирались три представителя семьи Мэннингов: , Пейтон и Илай.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
Дополнительный драфт 2019 года состоялся 10 июля. На нём к выбору было доступно пять игроков, получивших такую возможность уже после завершения основного драфта. Команда, желающая выбрать какого-либо из игроков, предлагала за него один из своих выборов на драфте следующего года. Если на одного игрока претендовало несколько клубов, то он доставался тому, кто сделал более высокую ставку. При одинаковых предложениях приоритет отдавался одной из команд в зависимости от результатов предыдущего сезона. Лига разделяла клубы на три группы: в первую входили команды, одержавшие пять и менее побед; во вторую — команды, не попавшие в плей-офф; в третью — участники плей-офф. Порядок команд внутри каждой из групп определялся путём лотереи. Единственным игроком, выбранным на дополнительном драфте 2019 года, стал сэйфти Джейлен Томпсон. За игрока «Аризона» отдала выбор пятого раунда.

Экономические итоги драфта 
По заявлениям представителей городских властей, экономический эффект от проведённого драфта составил 224 млн долларов. По сравнению с драфтом 2018 года, который состоялся в Далласе, эта сумма выросла на 79 %. С 74 до 133 млн вырос объём прямых расходов. Общая сумма налоговых поступлений в округе от проведения мероприятия составила 10,6 млн долларов. В дни проведения драфта Нашвилл посетило более 600 тысяч болельщиков. По данным компании Nashvill Convention & Visitors, 81 % приезжих называли драфт главной целью своего визита. Их затраты распределились следующим образом: 32,1 % — проживание, 21,5 % — отдых и развлекательные мероприятия, 17,7 % — питание, 16,2 % — покупки, 12,5 % — транспортные расходы без учёта авиаперелётов. По телевидению и в сети трансляции драфта посмотрело 47,5 млн человек в 115 странах мира.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2019 на pro-football-reference.com
 Результаты драфта на Yahoo!Sports

НФЛ в сезоне 2019